Impala es un vocablo que puede referirse a: 

 impala, (Aepyceros melampus) un mamífero de la familia de los artiodáctilos (Artiodactyla).
 Chevrolet Impala, un automóvil de turismo fabricado por la firma Chevrolet.
 Montesa Impala, una motocicleta fabricada por la empresa Montesa.
 los Impala (1959 – 1970), un grupo de rock venezolano.
 Los Impala, un trío mexicano formado en la década de 1960.
 Impala S.A., una productora de cinematografía con sede en Madrid.

Además, puede referirse a
 (1320) Impala, un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides.
 una denominación para la familia de aviones Aermacchi MB-326.
 Hotel Impala en Guinea Ecuatorial.
 Impalas (2017), banda uruguaya. 
 Impala, un álbum de Jason Molina.
 Tame Impala, un grupo de rock psicodélico de Australia.

IMPALA como acrónimo puede referirse a:

 Premio IMPALA, premio a la música europea independiente.